Marchetti ima više značenja:
 Marchetti, Asti
 Marchetti, Cuneo
 Marchetti, Mantua
 Marchetti, Teramo
 Marchetti, Torino
 Marchetti, Verona
 Marchetti, Vicenza